Лаккья, или лацзя (Chashan Yao, Lajia, Laka, Lakia, Lakkia, Lakja, Lakkja, Tai Laka, Tea Mountain Yao) — тай-кадайский язык, распространённый в Цзиньсю-Яоском автономном уезде, на востоке Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Народ лаккя также известен как чашаньяо или чайные горные яо, поскольку традиционно считалось, что они могут быть соседним народом мяо-яо (хмонг-мьен). Название лаккя означает «горные люди». Все диалекты лаккья имеют пять тонов.

Лаккья имеет диалекты (1992) линцзу (岭祖), люла (六拉), цзиньтянь (金田), цзиньсю (金秀), чандун (长峒). Фонетически похож на мьен, порядок слов как в буну, нет взаимосвязи с хмонг-джуа или буну, минимальные различия с лаккя. Также лексически похож на языки дун (45 %), лачи и цабяо (23 %), гелао (22 %).

Носители лаккья, казалось, мигрировали с Дальнего Востока и, возможно, с территорий бяо-носителей на северо-востоке провинции Гуандун. Сегодня они живут в основном в регионе Даяошань (кит. 大瑶山; «большие горные яо») Гуанси-Чжуанского автономного района.

Фонология

Гласные

Согласные 

В лаккья существует восемь тонов.

Распределение 
Носители языка лаккья распределяется на следующих территориях:
 Городок Цзиньсю 金秀镇: Цзиньсю 金秀, Байша 白沙, Люла 六拉, Сиди 昔地, Чантань 长滩, Чан’эр 长二, Чжайбао 寨保, Янлю 杨柳, Людуань 六段, Цзянцзюнь 将军, Саньпянь 三片, Тяньцунь 田村, Люцунь 刘村, Шэцунь 社村, Мэнцунь 孟村, Мэйцунь 美村, Цзиньцунь 金村, Цзиньтянь 金田, Ломэн 罗梦.
 Городок Чандун 长洞乡: Чандун 长洞, Гуфан 古放, Пиндао 平道, Даоцзян 道江, Дишуй 滴水, Рундун 容洞.
 Городок Саньцзяо 三角乡: Людин 六定.
 Городок Чжунлян 忠良乡: Линцзу 岭祖, Бале 巴勒.
 Городок Лосян 罗香乡: Пинчжу 平竹.

Диалект линцзу по-прежнему сохраняет группу согласных /kl/, что соответствует группе /kj/ многих других диалектов. Дополнительно тон цзиньтянь и чандун /51/ соответствуют тону цзиньсю /231/.

Примечания

Ссылки 
 лаккья на Ethnologue

Языки Китая
Тай-кадайские языки